Ге́нрик Качоро́вский (; , деревня Бежвенни, Польша —  (точная дата смерти не известна), Дахау, Германия) — блаженный Римско-Католической Церкви, священник, мученик, ректор Высшей духовной семинарии во Влоцлавке. Входит в число 108 блаженных польских мучеников, беатифицированных римским папой Иоанном Павлом II во время его посещения Варшавы 13 июня 1999 года.

Биография 
Изучал теологию и философию в Высшей Духовной семинарии во Влоцлавке и Духовной Академии в Санкт-Петербурге, Россия. 13 июня 1914 года был рукоположен в священника. После окончания Первой мировой войны обучался в Люблинском Католическом Университете, где в 1922 году на основе сочинений святого Фомы Аквинского защитил докторскую степень. В это же время служил настоятелем паломнического центра в городе Лихень. После окончания обучения исполнял обязанности директора лицея во Влоцлавке и преподавал моральную теологию в местной семинарии.

В сентябре 1939 года, после оккупации немецкими войсками Польши, был арестован Гестапо 7 ноября 1939 года и 3 апреля 1941 года был интернирован в концентрационный лагерь Дахау, где погиб в газовой камере в 1942 году. Его концентрационный номер — 24547.

Прославление 
13 июня 1999 года был беатифицирован римским папой Иоанном Павлом II вместе с другими польскими мучениками Второй мировой войны.

День памяти — 12 июня.

Литература 
 Tomasz Kaczmarek: Błogosławiony ksiądz Henryk Kaczorowski. Włocławek: Wydaw. Duszpasterstwo Rolników, 2001. ISBN 83-88743-81-3.

Ссылки 
 Краткий биографический очерк 

Католические святые
Христианские святые XX века
Католические блаженные
Святые Польши
Умершие в концлагере Дахау
Ректоры Высшей духовной семинарии Влоцлавека